Алексе́й Матве́ев:
 Матвеев, Алексей Александрович (род. 1970) — советский пловец, участник Олимпийских игр.
 
 Матвеев, Алексей Георгиевич (1932—1993) — советский конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Матвеев, Алексей Иванович (1913—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Матвеев, Алексей Леонтьевич (1928—?) — Герой Социалистического Труда.
 Матвеев, Алексей Матвеевич (1919—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Мурманского областного исполнительного комитета.
 Матвеев, Алексей Николаевич (1922—1994) — советский физик.